Матета — фамилия. Известные носители:

 Матета, Жан-Филипп (род. 1997) — французский футболист;
 Матета, Игорь Евгеньевич (род. 1963) — российский композитор, автор эстрадных песен и музыки к кинофильмам.